Wallert ist:

 der Name einer deutschen Familie, die von islamistischen Terroristen (Abu Sajaf) auf der philippinischen Insel Jolo verschleppt wurde. Siehe dazu Entführungsfall Abu Sajaf

Wallert ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Gamer-Wallert (* 1936), deutsche Ägyptologin